Shower (film), Chinese dramafilm uit 1999
Shower (Becky G), een single van Becky G uit 2014
The Shower, een televisieaflevering van The O.C.
Derek Showers, Brits voetballer
Edward Maclean Showers, Brits soldaat
Jacob Shower, Amerikaans politicus
Kathy Shower, Amerikaans actrice en naaktmodel
Reggie Showers, Amerikaans drag racer

Zie ook 
Douche